Першотравневе — селище в Золочівській громаді Богодухівського району Харківської області України. Населення становить 150 осіб.

Географія 
Селище Першотравневе знаходиться на лівому березі річки Уди, вище за течією на відстані 3 км розташоване село Литвинове, нижче за течією примикає село Довжик. Поряд з селищем розташована залізнична станція Черноглазівка​​.

Урбаноніми

Посилання 
 Погода в селі Першотравневе 

Населені пункти України, що підлягають перейменуванню
Населені пункти Богодухівського району